Maďarská republika může být:
 První Maďarská republika (1918–1920)
 Maďarská republika rad (1919)
 Druhá Maďarská republika (1946–1949)
 Maďarská lidová republika (1949–1989)
 Maďarsko (oficiální název Maďarská republika, 1989–2012)

Související články 
 Uherské království
 Maďarské království